Biar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Biar (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Biar (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar